Ирина Громова:
 Громова, Ирина Александровна (до замужества Мешкичева; род. 1961) — заслуженный тренер России.
 Громова, Ирина Владимировна (род. 1985) — российская самбистка и дзюдоистка.